Skoki narciarskie na Festiwalu Narciarskim w Holmenkollen (ang. Holmenkollen Ski Festival, niem. Holmenkollen-Skispiele) są jedną z trzech dyscyplin narciarstwa klasycznego obok kombinacji norweskiej i biegów narciarskich, w której na przedmieściach Oslo rywalizują narciarze.

Organizowane są na skoczni narciarskiej Holmenkollbakken nieprzerwanie od 1933, z wyjątkiem okresu II wojny światowej (od 1941 do 1945). Zawody skoków narciarskich przeprowadzane podczas tego festiwalu były jednocześnie zawodami FIS (FIS Race), zaś od 1980 konkursami Pucharu Świata w skokach narciarskich (oficjalna nazwa Holmenkollen FIS World Cup Nordic). Triumfatorami skoków narciarskich podczas festiwalu w Holmenkollen byli również zwycięzcy zimowych igrzysk olimpijskich w 1952 oraz mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 1966, 1982, 2011, które odbywały się w Oslo. Ponadto od 1997 do 2010 konkursy skoków narciarskich rozgrywane podczas tego festiwalu były zaliczane do klasyfikacji Turnieju Nordyckiego, tak jak zawody które odbywały się podczas Igrzysk Narciarskich w Lahti oraz Szwedzkich Igrzysk Narciarskich (do 2002).

Medaliści Festiwalu Narciarskiego w Holmenkollen (skoki narciarskie)

Najwięcej razy na podium Festiwalu Narciarskiego w Holmenkollen (skoki narciarskie)

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014 – Oslo
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2014/2015 – Oslo
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2015/2016 – Oslo
 Raw Air 2017
 Raw Air 2018
 Raw Air 2019
 Raw Air 2022

Bibliografia 
 
 

Zawody w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Norwegii
Sport w Oslo